Грашнов може да се отнася за:
 Владимир Грашнов (1952-2001), български бизнесмен
 Марин Грашнов (1919-2004), български политик